Mohamed Warsame Ali, Somalisch politicus en diplomaat
 Mohamed Ibrahim Warsame, bijgenaamd 'Hadrawi' (1943), Somalisch dichter
 K'naan, artiestennaam van Kanaan Warsame (1978), Somalisch-Canadees rapper
 Yasmin Warsame (1976), Somalisch model en activist